Хесус «Чус» Эррера Алонсо (5 февраля 1938 — 20 октября 1962) — испанский футболист, который играл на позиции нападающего.

Биография 

Эррера родился в Кабуэньесе, Хихон, в семье футболиста. Его отец Эдуардо Эррера был ключевым нападающим «Реал Овьедо» в 30—40-х годах. Чус Эррера также дебютировал на профессиональном уровне с «Реал Овьедо», сыграв два сезона с клубом в Сегунде. В 1958 году он присоединился к «Реал Мадриду».

Во время своей игры за «бланкос» Эррера в основном довольствовался ролью резервиста на фоне таких звёзд, как Альфредо Ди Стефано, Франсиско Хенто, Раймон Копа, Ференц Пушкаш и Эктор Риаль. В розыгрыше Кубка европейских чемпионов 1959/60 он забил три гола в пяти матчах: два в ворота «Женесс Эш» (домашняя победа 7:0) и один в ворота «Ниццы» (поражение 2:3). Во втором матче с французами «Реал» отыгрался со счётом 4:0 и прошёл дальше.

13 марта 1960 года Эррера сыграл один товарищеский матч за сборную Испании против Италии в Барселоне, хозяева одержали победу со счётом 3:1.

4 сентября 1960 года Эррера забил четвёртый гол в матче Межконтинентального кубка против «Пеньяроля», в итоге «Реал» выиграл со счётом 5:1. Вскоре после этого, однако, руководство «Реала» сообщило, что он не удовлетворяет требованиям клуба. В январе 1962 года он был отдан в аренду до конца сезона «Реал Сосьедад», который в итоге вылетел из высшей лиги.

Вскоре после прибытия в стан «Реал Сосьедад» Эррера завершил карьеру. 20 октября 1962 года в возрасте всего лишь 24 лет он умер от рака в Овьедо.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Межконтинентальный кубок: 1960
 Кубок европейских чемпионов УЕФА: 1958/59, 1959/60
 Чемпионат Испании: 1960/61

Примечания

Ссылки 
 
 National team data 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Умершие от рака